hrabstwo Cedar (ang. Cedar County) w USA, w stanie Iowa
 hrabstwo Cedar (ang. Cedar County) w USA, w stanie Missouri
 hrabstwo Cedar (ang. Cedar County) w USA, w stanie Nebraska